Днес са известни около 250 произведения на чешкия композитор Ян Дисмас Зеленка. Те са каталогизирани по вид и тематика на творбата.

Каталог

Сакрална музика: Меси 
 ZWV 1: Missa Sancta Caeciliae, (G), c.1711 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; Bn.; 2Vn.; Va.; Va.d'G.; Vc.; B.c.]
 ZWV 2: Missa Judica me, (F), 1714 [SATB, soli & ch.; 3Trbn.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 3: Missa Corporis Domini, (C), c.1719 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 4: Missa Sancti Spiritus, (D), 1723 [SATB, soli & ch.; 2Tpt.; Timp.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 5: Missa Spei, (C), 1724 [Missing]
 ZWV 6: Missa Fidei, (C), 1725 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 7: Missa Paschalis, (D), 1726 [SATB, soli & ch.; 4Tpt.; Timp.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 8: Missa Nativitatis Domini, (D), 1726 [SATB, soli & ch.; 2Tpt. (or 2Hn.); 2Fl. (or 2Rec.); 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 9: Missa Corporis Domini, (D), c.1727 [SATB, soli & ch.; 4Tpt.; Timp.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 10: Missa Charitatis, (D), 1727 [SATB, soli & ch.; 2Tpt. (or 2Hn.); 3Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 11: Missa Circumcisionis D.N.J.C., (D), 1728 [SATB, soli & ch.; 3Tpt.; Timp.; 2Hn.; 3Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 12: Missa Divi Xaverii, (D), 1729 [SATB, soli & ch.; 4Tpt.; Timp.; 2Fl.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 13: Missa Gratias agimus tibi, (D), 1730 [SSAATB, soli; SATB, ch.; 4Tpt.; Timp.; 2Fl.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 14: Missa Sancti Josephi, (D), c.1731 [SATB, soli & ch.; 2Tpt.; Timp.; 2Hn.; 2Fl.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; Vne.; B.c.]
 ZWV 15: Missa Eucharistica, (D), 1733 [SATB, soli & ch.; 3Tpt.; Timp.; 2Hn.; 2Fl.; 2Ob.; Chal.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 16: Missa Purificationis BVM, (D), 1733 [SSATB, soli; SATB, ch.; 4Tpt.; Timp.; 2Fl.; 2Ob.; Bn.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 17: Missa Sanctissimae Trinitatis, (a), 1736 [SATB, soli & ch.; 2Fl.; 2Ob.; Chal.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 18: Missa Votiva, (e), 1739 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 19: Missa Dei Patris, (C), 1740 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 20: Missa Dei Filii, (C), c.1740 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 21: Missa Omnium Sanctorum, (a), 1741 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 22: Missa Sancti Blasii, (C) [Doubtful attribution]
 ZWV 23: Missa, (D) [Doubtful attribution]

Сакрална музика: части от меси 
 ZWV 26: Kyrie, Sanctus, Agnus Dei, (d), c.1723 [SATB, soli & ch.; 3Trbn.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 27: Kyrie, (a), 1725 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 28: Kyrie, (d) [a 4; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 29: Christe eleison, (e), c.1740 [A, solo; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 30: Gloria, (F), 1724 [SATB, soli & ch.; 3Trbn.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 31: Credo, (d), c.1728 [SATB, soli & ch.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 32: Credo a due chori, (F), c.1724 [SATB, ch.I; SATB, ch.II; 3Trbn.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 33: Credo, (g), c.1725 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.] ?
 ZWV 34: Sanctus, Agnus, (g), c.1728 [SAATB, ch.; B.c.]
 ZWV 35: Sanctus, (a), 1725 [SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 36: Sanctus, (d), c.1728 [SSATTB, ch.; B.c.]
 ZWV 37: Agnus Dei, (C), c.1723 [B, solo; SATB, ch.; Ob.; 2Vn.; B.c.]
 ZWV 38: Agnus Dei, (G), 1725 [S, soli; SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 39: Agnus Dei, (g) [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.] ?

Сакрална музика: Реквиеми и музика за заупокойни служби 
 ZWV 45: Requiem, (c) [SATB, soli & ch.; 3Trbn.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 46: Requiem, (D), 1733 [SATBB, soli; SATB, ch.; 2Tpt.; Timp.; 2Hn.; 2Fl.; 2Ob.; Chal.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 47: Invitatorium, Lectiones, et Responsoria, 1733 [SATB, soli & ch.; 2Fl.; 2Ob.; Chal.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 48: Requiem, (D), c.1731 [SATB, soli & ch.; 3Trbn.; 2Fl.; 2Ob.; Chal.; 2Bn.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 49: Requiem, (F), pre-1730 [SATB, soli & ch.; 2Vn.; 2Va.; Org.]
 ZWV 50: De Profundis, (d), 1724 [ATBBB, soli; SATB, ch.; 3Trbn.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]

Сакрална музика: Музика за светата седмица 
 ZWV 53: Lamentationes pro hebdomada, (6; c,F,B,g,A,F), 1722 [ATB, soli; 2Fl.; 2Ob.; Chal.; 2Vn.; Va.; 2Vc.; B.c.]
 ZWV 54: Lamentationes pro hebdomada, (3; B,F,F), 1723 [ATB, soli; B.c.]
 ZWV 55: Responsoria pro hebdomada, (27), 1723? [SATB, soli & ch.; 3Trbn.; 3Va.; Vc., Vne.; Bn.; Org.]
 ZWV 56: Miserere, (d), 1722 [STB, soli; SATB, ch.; 3Trbn.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 57: Miserere, (c), 1738 [S, solo; SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 58: Immisit Dominus pestilentiam, 1709 [SATB, soli & ch.; Fl.; 2Ob.; Chal.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 59: Attendite et videte, 1712 [SATB, soli; SAATTBB, ch.; 2Ob.; Bn.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 60: Deus Dux fortissime, 1716 [SAB, soli; SATB, ch.I; SATB, ch.II; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 61: Il Serpente del bronzo, (Oratorio), 1730 [SAATB, soli; SATB, ch.I; SATB, ch.II; 2Fl.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 62: Gesù al Calvario, (Oratorio), 1735 [SSAAA, soli; SATB, ch.; 2Fl.; 2Ob.; Chal.; 2Bn.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 63: I penitento al Sepolchro del Redentore, (Oratorio), 1736 [ATB, soli; SATB, ch.; 2Fl.; 2Ob.; 2Bn.; 2Vn.; Va.; B.c.]

Сакрална музика: Psalm, Magnificat, and Hymn Settings 
 ZWV 66: Dixit Dominus, (a), c.1725 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 67: Dixit Dominus, (C), c.1728 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 68: Dixit Dominus, (D), 1726 [SATB, soli & ch.; 2Tpt.; Timp.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 69: Dixit Dominus, (F), c.1728 [Missing]
 ZWV 70: Confitebor tibi Domine, (a), c.1728 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 71: Confitebor tibi Domine, (c), 1729 [B, solo; 2Ob.; 2Vn.; Va.; Org.]
 ZWV 72: Confitebor tibi Domine, (e), 1725 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 73: Confitebor tibi Domine, (e), c.1728 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 74: Confitebor tibi Domine, (G), c.1726 [Missing]
 ZWV 75: Beatus vir, (a), 1725 [A, solo; SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 76: Beatus vir, (C), 1726 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 77: Beatus vir, (d) [Missing]
 ZWV 78: Laudate pueri, (A), c.1726 [Missing]
 ZWV 79: Laudate pueri, (a), c.1728 [Missing]
 ZWV 80: Laudate pueri, (a) [Missing]
 ZWV 81: Laudate pueri, (D), c.1729 [T (S), solo; Tpt.; (2Ob.); 2Vn.; Va.; Org.]
 ZWV 82: Laudate pueri, (F), c.1725 [B, solo; SSA, ch.; Tpt.; 2Vn.; Va.; Org.]
 ZWV 83: In exitu Israel, (d), c.1725 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 84: In exitu Israel, (g), c.1728 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 85: Credidi, (a), c.1728 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 86: Laudate Dominum, (F) [Missing]
 ZWV 87: Laudate Dominum, (F), c.1728 [T, solo; SATTB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 88: Laetatus sum, (D), c.1726 [SA, soli; SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 89: Laetatus sum, (D) [Missing]
 ZWV 90: Laetatus sum, (A), c.1730 [Missing]
 ZWV 91: In convertendo, (g), c.1728 [SAT, soli; SATB, ch.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 92: Nisi Dominus, (a), c.1726 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 93: Nisi Dominus, (a) [Missing]
 ZWV 94: Beati omnes, (g), c.1728 [SAT, soli; SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 95: De profundis, (a), 1728 [à 4; Instruments ad libitum]
 ZWV 96: De profundis, (c), c.1727 [TB, soli; SATB, ch.; 2Vn.; Va.; Org.]
 ZWV 97: De profundis, (d), c.1724 [ATBBB, soli; SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 98: Memento Domine David, (E), c.1728 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 99: Ecce nunc benedicite, (a), c.1739 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 100: Confitibor tibi Domine, (B), c.1728 [SATB, soli & ch.; 2Vn.; Va.; Org.]
 ZWV 101: Domine probasti me, (F), c.1728 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 102: Lauda Jerusalem, (a), c.1728 [SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 103: Lauda Jerusalem, (d), c.1728 [Missing]
 ZWV 104: Lauda Jerusalem, (F), c.1727 [T, solo; SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 106: Magnificat, (a) [Missing]
 ZWV 107: Magnificat, (C), c.1727 [S, solo; SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 108: Magnificat, (D), 1725 [SA, soli; SATB, ch.; 2Tpt.; Timp.; 2Ob.; 2Bn.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 110: Ave maris stella, (d), c.1726 [SA, soli; SATB, ch.; B.c.]
 ZWV 111: Creator alme siderum, (d), 1725 [SA, soli; SATB, ch.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 112: Crudelis Herodes, (g), 1732 [SATB, ch.; B.c.]
 ZWV 113: Deus tuorum militum, (C), c.1729 [SATB, ch.; Vn.; B.c.]
 ZWV 114: Exesultet orbis gaudiis, (D), c.1730 [SATB, ch.; Vn.; B.c.]
 ZWV 115: Jam sol recessit, (d), c.1726 [SATB, ch.; B.c.]
 ZWV 116: Jesu corona virginum, (d), c.1729 [SATB, ch.; B.c.]
 ZWV 117: Iste confessor, (a), c.1729 [SATB, ch.; Vn.; B.c.]
 ZWV 118: Ut queant laxis, (a), c.1726 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 119: Veni Creator Spritus, (a), c.1726 [SATB, ch.; B.c.]
 ZWV 120: Veni Creator Spritus, (C), c.1729 [SATB, ch.; B.c.]

Сакрална музика: Marian Antiphons 
 ZWV 123: Alma Redemptoris Mater, (A), c.1727 [S, solo; 2Vn.; B.c.]
 ZWV 124: Alma Redemptoris Mater, (a), c.1725 [SATB, ch.; Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 125: Alma Redemptoris Mater, (a), c.1729 [SATB, ch.; 2Vn.; B.c.]
 ZWV 126: Alma Redemptoris Mater, (D), c.1730 [A, solo; 2Fl.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 127: Alma Redemptoris Mater, (d), c.1728 [SA, soli; Ob.; Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 128: Ave Regina coelorum, (6 Settings; a,d,C,g,G,a), 1737 [#1,2,3,4: SATB, ch.; B.c. — #5: SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c. — #6: STB, soli; SATB, ch; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 129: Regina coeli, (3 Settings: C,a,C), post-1728 [SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 130: Regina coeli, (A), 1729 [SS, soli; SSATB, ch.; Vn.; B.c.]
 ZWV 131: Regina coeli, (A) [Missing]
 ZWV 132: Regina coeli, (C) [Missing]
 ZWV 133: Regina coeli, (D), c.1731 [Incomplete sketch]
 ZWV 134: Regina coeli, (F), c.1726 [SSA, soli; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 135: Salve Regina, (a), 1730 [S, solo; Fl.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 136: Salve Regina, (a), c.1727 [SATB, ch.; Vns.; B.c.]
 ZWV 137: Salve Regina, (a), [SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 138: Salve Regina, (2 Settings; C,D) [Missing]
 ZWV 139: Salve Regina, (d), 1724 [B, solo; 2Ob.; 2Vn.; B.c.]
 ZWV 140: Salve Regina, (g), c.1725 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 141: Salve Regina, (g), [SATB, ch.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]

Сакрална музика: Te Deum Settings, Litanies, Processionals 
 ZWV 145: Te Deum, (D), c.1724 [SSATB, soli & ch.; 2Tpt.; Timp.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 146: Te Deum, (D), 1731 [SAATB, soli & ch.I; SATB, ch.II; 4Tpt.; Timp.; 2Fl.; 2Ob.; 2Bn.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 147: Litaniae de Venerabili Sacramento, (C), 1727 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 148: Litaniae de Venerabili Sacramento, (D), 1729 [SATB, soli & ch.; 2Tpt.; Timp.; 3Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 149: Litaniae Lauretanae, (C), 1718 [SATB, soli & ch.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 150: Litaniae Lauretanae, (G), 1725 [SATB, ch.]
 ZWV 151: Litaniae Lauretanae 'Consolatrix afflictorum', (G), 1744 [S, solo; SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 152: Litaniae Lauretanae 'Salus infirmorum', (F), 1744 [SAT, soli; SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 153: Litaniae Omnium Sanctorum, (a), c.1735 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 154: Litaniae Xaverianae, (D), 1723 [SATBBB, soli; SATB, ch.; 2Tpt.; Timp.; 2Ob.; 2Vn.; 2Va.; B.c.]
 ZWV 155: Litaniae Xaverianae, (c), 1727 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 156: Litaniae de Sancto Xaverio, (F) 1729 [SATB, soli & ch.; 2Hn.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 157: Sub tuum praesidium, (10 Settings; g,c,d,d,e,F,g,G,d,g), 1734 [SATB, ch.; B.c.]
 ZWV 158: Statio quadruplex pro Processione Theophorica, (B), pre-1710 [SATB, ch.; B.c.]
 ZWV 159: Pange lingua 'pro stationibus Theophoriae', (c) [Missing parts]

Сакрална музика: Кратки литургични и църковни творби 
 ZWV 161: Angelus Domini descendit, (Offertorium; A), 1723 [S, solo; SATTB, ch.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 162: O sponsa amata; Sion salvatorum, (2 Arias; D,G) [Doubtful attribution]
 ZWV 163: Asperges me (4 Settings; F,F,G,G), c.1724 [SATB, ch.; B.c.]
 ZWV 164: Barbara dira effera, (Motet; F), c.1733 [A, solo; 2Ob.; 2Bn.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 165: Chvalte Boha silného, (Motet; G) [B, solo; 2Hn.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 166: Currite ad aras, (Offertorium; C), 1716 [T, solo; SATB, ch.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 167: Da pacem Domine, (B), c.1740 [SATB, ch.I; SATB, ch.II; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 168: Gaude laetare, (Motet; A), 1731 [T, solo; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 169: Haec dies, (Hymn; C), 1730 [SATB, soli & ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 170: Haec dies, (Hymn; F), c.1726 [SATB, ch.; 2Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 171: O magnum mysterium, (Motet; e), 1723 [A, solo; 2Fl.; 2 Rec.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 172: Pro, quos criminis, (Hymn; F), 1723 [T, solo; 2Fl.; 2 Rec.; 2Vn.; Va.; B.c.]

Светски вокални творби 
 ZWV 175: Sub olea pacis: Melodrama de Sancto Wenceslao, 1723 [SATB, soli & ch.; 2Tpt.; Timp.; 2Fl.; 2Rec.; 2Ob.; Chal.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 176: Italian Arias, (8; A,d,E,A,a,E,D,C), 1733 [S, solo (#1,2,4,5,7), A, solo (#3,6), B, solo (#8); 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 177: Serenata, 1737 [SSSSA, soli; SATB, ch.; 2Hn.; 2Fl.; 2Ob.; 2Bn.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 178: Crab canons 'Emit amor', (2; C), c.1723 [a 4 (#1), a 2 (#2)]
 ZWV 179: Cantilena circularis 'Vide Domine', (C), 1722 [a 4]

Инструментални творби 
 ZWV 181: Trio or Quartet Sonatas, (6; F,g,B,g,F,c), c.1721 [2Ob. (#3: Ob. & Vn.); Bn.; B.c.]
 ZWV 182: Capriccio, (D), c.1717 [2Hn.; 2Ob.; Bn.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 183: Capriccio, (G), 1718 [2Hn.; 2Ob.; Bn.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 184: Capriccio, (F), c.1718 [2Hn.; 2Ob.; Bn.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 185: Capriccio, (A), 1718 [2Hn.; 2Ob.; Bn.; 2Vn.; B.c.]
 ZWV 186: Concerto à 8 Concertanti, (G), 1723 [Ob.; Bn.; 2Vn.; Va.; Vc.; B.c.]
 ZWV 187: Hipocondrie à 7 Concertanti, (A), 1723 [2Ob.; Bn.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 188: Overture à 7 Concertanti, (F), 1723 [2Ob.; Bn.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 189: Simphonie à 8 Concertanti, (a), 1723 [2Ob.; Bn.; 2Vn.; Va.; Vc.; B.c.]
 ZWV 190: Capriccio, (G), 1729 [2Hn.; 2Ob.; Bn.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 191: Canons on the Hexachord (9; C), c.1721

Списък на изгубени, със съмнително авторство и погрешно приписани му творби 
 ZWV 200: Missa, (C)
 ZWV 201: Credo, (D)
 ZWV 202: Sanctus, Agnus, (G), c.1725
 ZWV 203: Lamentationes Ieremiae Prophetae
 ZWV 204: Salve Regina, (a), c.1719
 ZWV 205: Salve Regina, (F)
 ZWV 206: Benedictus Dominus, (g), c.1723 [SATB, ch.; B.c.]
 ZWV 207: Bendedictus sit Deus Pater, (D), c.1729
 ZWV 208: Graduale Propter veritatem, (F)
 ZWV 209: Sollicitus fossor, (Motet; D), c.1730
 ZWV 210: Veni Sancte Spiritus, (D), c.1739
 ZWV 211: Qui nihil sortis felicitis, (Motet; B), 1730 [SA, soli; 3Ob.; Bn.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 212: Trumpet Fanfares, (6; C), c.1722
 ZWV 213: Mass, (D) [Domenico Sarri (1679-1744)]
 ZWV 214: Mass, (D) [Carlo Baliani (?1680-1747)]
 ZWV 215: Mass, (g) [Francesco Conti (1670-1747)]
 ZWV 216: Credo, (D)
 ZWV 217: Salve Regina duplex, (F) [Gallus Zeiler (1705-1755)]
 ZWV 218: Salve Regina [Anton Reichenauer (?1694-1730)]
 ZWV 219: Salve Regina [Valentin Rathgeber (1682-1750)]
 ZWV 220: Cantiones sacrae, (18) [Giovianni Palestrina (1525-1594); 2nd Motet Book, 1592]
 ZWV 221: O sing unto the Lord, (Anthem) [19th century transcription]
 ZWV 230: Agnus Dei, (a) [Listed in Inventarium]
 ZWV 231: Aria animae poenitentis, (c) [Listed in Inventarium]
 ZWV 232: Ave Regina, (a) [Listed in Inventarium]
 ZWV 233: Eja triumphos pangite, (Offertorium; C), pre-1715? [SA, soli; SATB, ch.; 2Tpt.; 2Vn.; B.c.]
 ZWV 234: Gaudia mille, (Motet; C) [Listed in Inventarium]
 ZWV 236: Iste Confessore, (Hymn; C) [Listed in Inventarium]
 ZWV 240: Missa Sanctae Conservationis [Missing]
 ZWV 241: Missa Theophorica a 2 Cori [Listed in Inventarium]
 ZWV 242: Missa tranquilli animi
 ZWV 243: Quid statis. De Beata Virgine Maria [Listed in Inventarium]
 ZWV 244: Tantum ergo, (c) [A, solo; Ob.; 2Vn.; Va.; B.c.]
 ZWV 245: Via laureata, (School drama), 1704 [Music lost]
 ZWV 247: Requiem, 1724?
 ZWV d't: Missa in honorem B. Alberti Magni, (D) [ex. Grodzisk Wielkoposki (Poland)]
 ZWV d't: Missa, (D) [ex. Grodzisk Wielkoposki (Poland)]

Zelenka, Jan Dismas (1679-1745): Inventarium rerum Musicum Ecclesiae serventium, Sächsische Landesbiboliothek, Dresden. Reprinted in Zelenka-Dokumentation: Quellen und Materialen (Editors: W. Horn, T. Kohlhase, O. Landmann, and W. Reich), Wiesbaden, 1989.

Дискография (непълна) 
Избрани звукозаписи на музиката на чешкия композитор.
 Orchestral Works, 6 Trio Sonatas (ZWV181-190). Camerata Bern/Alexander van WIJNKOOP, Heinz HOLLIGER (1973, 1978). Archiv Production 469842-2 (5 CD). Серия Collectors Edition
 Complete Orchestral Works Vol. 1-3 (ZWV182-190, etc.). Das Neu-Eroffnete Orchestre/Jurgen SONNENTHEIL (1996-1999). CPO 999 897-2 (3 CD).
 "Prague 1723" – Instrumental music: Ouverture a 7 concertanti in F, ZWV188. Hypocondrie a 7 concertanti in A, ZWV187. Concerto a 8 concertanti in G, ZWV186. Simphonia a 8 concertanti in a. Il Fondamento/Paul DOMBRECHT. Passacaille 9524.
 Hipocondrie a 7 concertanti, ZWV187. Concerto a 8 Concertanti in G, ZWV186. Simphonie a 8 Concertanti in A Minor, ZWV189. (Johann Georg PISENDEL Concerto in D for violin and orchestra. Sonata in C Minor for Oboes, Strings and Continuo). Freiburger Barockorchester /Gottfried von der GOLTZ. Deutsche Harmonia Mundi 05472 77339 2.
 Sonatas for 2 Oboes & Bassoon. Ensemble Zefiro (1993, 1995). Astree E 8511 и E 8563 (2 CD).
 Sonatas for 2 Oboes & Bassoon. Paul DOMBRECHT, oboe; Marcel PONSEELE, oboe; Ku EBBINGE, oboe; Chiara BANCHINI, violin; Danny BOND, bassoon; Richte van der MEER, violoncello; Robert KOHNEN, harpsichord. Accent ACC 8848D A/B (2 CD).
 Sub olea pacis et palma virtutis conspicua Orbi regia Bohemia corona ("Melodrama de Sancto Venceslao", ZWV175). Soloists, Musica Florea, Musica Aeterna, Ensemble Philidor, Boni Pueri /Marek STRYNCL (2001). Supraphon 3520-2 232 (2 CD).
 Gesu al Calvario (ZWV62). Soloists, Rheinische Kantorei, Das Kleine Konzert/Hermann MAX (1999). Capriccio, 10 887/88 (2 CD).
 "I Penitenti al Sepolcro del Redentore"(ZWV63). Soloists, Capella Regia Musicalis/Robert HUGO (1994). Panton, 81 1389-2 231 (1 CD).
 Magnificat: Sacred compositions for Soloists, Chorus and Orchestra (ZWV108, ZWV50, ZWV153, ZWV137). Soloists, Kuhn Mixed Choir, Prague Philharmonic Choir, Prague Chamber Orchestra, Czech Philharmonic Orchestra/Pavel KUHN, Lubomir MATL (1982-1985). Supraphon, 3315-2 231 (1 CD).
 The Litanies of St. Francis Xavier (ZWV66, ZWV73, ZWV75, ZWV82, ZWV87, ZWV108, ZWV155, ZWV124). Schola Cantorum of Melbourne, Baroque Players/Gary EKKEL (2000). Move, MCD 156 (2 CD).
 Sacred Music (ZWV147, ZWV134, ZWV135, ZWV47). The King's Consort/Robert KING (2002). Hyperion, CDA67350 (1 CD). – Litaniae de Venerabili Sacramento in C major ZWV147 (1727), Regina coeli laetare in F major ZWV134 (ок.1726-1727), Salve Regina ZWV135 in A minor (1730), Officium Defunctorum in C minor.
 Psalm 130 "De Profundis" in d moll ZWV50. Miserere in c Minor (Psalm 50) ZWV57. Requiem in c Minor, ZWV48. Monika FRIMMER, soprano; Peter De GROOT, alto; Ian HONEYMAN, tenor; Peter KOOIJ, bass; Il Fondamento/Paul DOMBRECHT. Passacaille 9528.
 Requiem in D minor, ZWV48. Miserere in C minor, ZWV57. Ensemble Baroque 1994, Czech Chamber Choir/Roman VALEK (1994). Supraphon, 0052-2 231 (1 CD).
 Requiem in C minor (ZWV45). Chamber Choir Berne, Chamber Orchestra Berne/Jorg Ewald Dahler (1984). Claves, CD 50-8501 (1 CD).
 The Lamentationes of Jeremiah (ZWV53). Soloists (Michael CHANCE et al.), The Chandos Baroque Players (1990). Hyperion Helios CDH55106 (1 CD).
 Responsoria pro Hebdomada Sancta (ZWV55). Capella Montana/Ludwig GOSSNER (2000). MDG, 605 0964-2 (1 CD).
 Missa Circumcisionis Domini Nostri Jesu Christi (ZWV11). Soloists, Dresdner Kapellknaben, Dresden Kathedralchor, Staatskapelle Dresden/Konrad WAGNER (1983). Christophorus, CHE 0087-2 (1 CD).
 Missa in D, Responsoria (ZWV13, ZWV55). Soloists, Czech Philharmonic Chorus and Orchestra/Jiri BELOHLAVEK (1990). Supraphon, 11 0816-2 (1 CD).
 Te Deum a due cori, ZWV146.(Johann David HEINICHEN Missa No.9 in D) Heike HALLASCHKA, soprano; Martina LINS-REUBER, soprano; Patrick van GOETHEM, alto; Marcus ULLMANN, tenor; Jochen KUPFER, bass; Dresdner Kammerchor, Dresdner Barockorchester/Hans-Christoph RADEMANN. Carus 83.148
 Missa Sanctissimae Trinitatis (ZWV17). Soloists, Marburger Bachchor, Barockensemble Marburg/Wolfram WEHNERT (1995). Thorofon, CTH 2265 (1 CD).
 Missa Votiva (ZWV18). Soloists, Marburger Bachchor, Hessisches Bach-Collegium/Wolfram WEHNERT (1992). Thorofon, CTH 2172 (1 CD).
 Missa Dei Patris (ZWV19). Soloists, Barockorchester Stuttgart, Kammerchor Stuttgart/Frieder BERNIUS (1998). Carus, 83.209 (1 CD).
 Missa Dei Filii, ZWV20(1740/41) & Litaniae Laurentanae, ZWV152 (1741/44). Nancy ARGENTA, soprano; Michael CHANCE, countertenor; Christoph PREGARDIEN, tenor; Gordon JONES, bass; Tafelmusik Baroque Orchestra/Frieder BERNIUS (1989). BMG/Deutsche Harmonia Mundi, RD77922 (1 CD).
 Sacred music at the Saxon-Polish Court (Hasse: Miserere c-moll, Zelenka: Missa Dei Filii ZWV20). Soloists, Dresdner Kammerchor, Dresdner Barockorchester/Hans-Christoph RADEMANN (1997). Raumklang, RK9702 (1 CD).
 Musik aus Dresdner Hofkirche. Jan Dismas Zelenka: Missa Omnium Sanctorum (ZWV21). Soloists, Barockorchester Stuttgart, Kammerchor Stuttgart/Frieder BERNIUS (1998). Sony (Germany), SK 60592 (1 CD).
 Mass "Ultimarum Sexta" (ZWV21). Soloists, Barockorchester Stuttgart, Kammerchor Stuttgart/Frieder BERNIUS (1998). Sony (France), 5081182 (1 CD).

Външни препратки 
 Пълен каталог на произведенията

Зеленка, Ян Дисмас